А-Тейшейра (), Ла-Тейхейра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кальделас. Занимает площадь 27,64 км². Население 518 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе